est un genre éteint et fossile de « reptiles » aquatiques de l'ordre des Choristodera, contenant deux espèces découvertes en Chine : H. lingyuanensis dans la formation géologique d'Yixian, et H. baitaigouensis de la formation de Jiufotang. Il constitue l'un des plus intéressants fossiles découverts du biote de Jehol de la province chinoise du Liaoning. Ce paléobiote date du Crétacé inférieur (Aptien) et a vécu il y a environ 125 millions d'années.

Étymologie 
Le nom de ce genre vient de deux racines grecques : hyphalos (submergé, sous l'eau) et sauros (lézard) par référence au mode de vie aquatique de ce reptile.

Historique 
À la suite de leur découverte, l'empreinte et la contre-empreinte de l'holotype furent confiées à deux groupes de chercheurs. Chacun décrivit le taxon et publia ses résultats indépendamment, en donnant à l'animal deux noms différents. Par la suite, il fut rapidement montré que Sinohydrosaurus et Hyphalosaurus étaient les images miroirs l'une de l'autre, et représentaient en fait le même spécimen. Sinohydrosaurus est considéré comme un synonyme d'Hyphalosaurus, parce que ce dernier nom fut publié en premier.

Les fossiles d'Hyphalosaurus sont relativement répandus dans la formation d'Yixian. Tous les stades de croissance sont connus, depuis des embryons dans des œufs jusqu'à des adultes pleinement formés. Cet animal atteignait au stade adulte la taille d'environ .

Description 
Le mode de vie de cet animal fut clairement aquatique, comme le montre son cou et sa queue très allongés, et la taille relativement réduite de ses membres. Superficiellement, il ressemble à un petit plésiosaure ou à un nothosaure, de grands reptiles marins qui étaient ses contemporains. Cette ressemblance résulte d'une convergence, mais elle ne reflète pas de parenté évolutive.

Un fossile datant de 120 millions d'années a été découvert en 2007 avec deux têtes, ce qui constitue le cas connu le plus ancien de

Classification 
Hyphalosaurus appartient à l'ordre des Choristodera, et il est lié à des espèces de plus grande taille, comme celles du genre Champsosaurus, d'apparence proche des crocodiles, et de plus petite taille, comme celles du genre Monjurosuchus, semblables aux lézards.

Il a pour plus proche parent Shokawa ikoi, d'apparence similaire, datant également du Crétacé inférieur, dans ce qui était le Japon. Les choristodères étaient un ordre de reptiles aquatiques qui survécut à l'extinction de la fin du Crétacé, mais ils s'éteignirent totalement au début du Miocène.

Hyphalosaurus est placé en groupe frère avec le genre Shokawa au sein de la famille des Hyphalosauridae

Galerie

Liens externes

Notes et références

Références taxinomiques

Références 

Genre d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Crétacé inférieur
Diapside marin préhistorique
Tétrapode du biote de Jehol
Taxon fossile décrit en 1999